Bystrow oder Bystrov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Petrowitsch Bystrow (1899–1959), russischer Paläontologe
 Artjom Nikolajewitsch Bystrow (* 1985), russischer Schauspieler
 Marat Bystrow (* 1992), kasachischer Fußballspieler
 Vlady Bystrov (* 1967), russischer Saxophonist
 Wiktor Michailowitsch Bystrow (1931–1992), sowjetisch-russischer Boxer 
 Wladimir Sergejewitsch Bystrow (* 1984), russischer Fußballspieler

Siehe auch
 Bystrov Rock, Felsformation im Königin-Maud-Land, Antarktika